Die Uhr steht für:

 Die Uhr, Beiname der 101. Sinfonie (Haydn) (1794)
 Die Uhr (Seidl), Ballade von Johann Gabriel Seidl (1830)
 Die Uhr (Loewe), Balladenvertonung von Carl Loewe (1852)
 Die Uhr (Turgenew), Novelle von Iwan Turgenew (1875)
 Die Uhr (Zeitschrift), Fachzeitschrift für die Uhren-, Schmuck- und Silberwaren-Wirtschaft. Organ des Zentralverbands der Uhrmacher. Organ des Zentralverbandes der Uhrmacher. Mitteilungsblatt des Förderungswerkes Königsteiner Schule 

 Die Uhr (Patience), siehe Patience#Patience-Variationen